Het WTA-tennistoernooi van Estoril (officieel Estoril Open) van 2009 vond plaats van 4 tot en met 9 mei 2009 in de Portugese plaats Estoril. Het was de 13e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Estoril 2009. Er werd gespeeld op gravelbanen.

In het enkelspel wist de ongeplaatste Belgische Yanina Wickmayer voor het eerst in haar carrière een WTA-titel op haar naam te schrijven. Ze versloeg in de finale de als zesde geplaatste Russin Jekaterina Makarova in twee sets.

In het dubbelspel versloeg het als derde geplaatste Amerikaanse duo Raquel Kops-Jones en Abigail Spears in de finale Sharon Fichman en Katalin Marosi in de match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Estoril 2009
Estoril